La Boîte à Polpette (surnommée BAP) est une édition associative de jeux de rôles.

Elle fut fondée en 2001 par François Bilem, en tant que société indépendante, dans le but d'éditer et de promouvoir des jeux de rôles amateurs (comme Tsaliar, Privilèges et Les Chroniques d'Erdor). Elle fut restructurée en 2003 et devint une association loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Quimper.

La BAP organise un concours chaque année, où les auteurs peuvent envoyer leurs productions rôlistiques. Le jeu sélectionné par le jury a la possibilité d'être édité par l'association.

Jeux de la BAP

Jeux édités 
 Privilèges (2001), par François Bilem, où l'on joue des marginaux déjantés
 Tsaliar (2001), par François Bilem, un jeu médiéval-fantastique
 Subabysse (2001), par Yan Bourget, un jeu post-apocalyptique sous-marin
 Les Chroniques d'Erdor (2002), par Erick-Noël Bouchard et Jean-François Ducré Robitaille, un jeu de fantaisie onirique réédité en 2007 sous étiquette Silence Indigo
 Némédia (2004), par Guy-François Evrard et Bartaback, un médiéval d'inspiration celtique
 Etherne (2006), par Elwin Charpentier, un jeu sur l'antiquité romaine

Jeux en cours d'édition 
 Labyrinth (vainqueur 2004), par Guillaume Herlin et Tony Godin, où l'on joue des condamnés errant dans un labyrinthe glauque et violent
 Aventures dans le Monde Intérieur (vainqueur 2005), par Mikaël Cheyrias, un jeu d'exploration du monde souterrain, inspiré de Jules Verne

Éditeur français de jeux de rôle